Steudten ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Steudten (Seelitz), Ortsteil der Gemeinde Seelitz im Landkreis Mittelsachsen
 Steudten (Stauchitz), Ortsteil der Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen